

Presentación previa 
Thanasi Kokkinakis and y Denis Kudla eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Johan Brunström y Nicholas Monroe ganaron el título tras derrotar en la final Sekou Bangoura y Frank Dancevic.

Cabeza de serie 

 ' Johan Brunström /  Nicholas Monroe (Campeones)
  Alex Bolt /  Andrew Whittington (Semifinales, baja)

<ol start=3>
  Saketh Myneni /  Matt Reid ''(Primera ronda)
  Julio Peralta /  Matt Seeberger ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Winnetka 2015